Дуле́б — согласно Хронике Яна Длугоша, легендарный князь, эпоним славянского племени дулебов. Упоминается рядом с Радимом и Вяткой, известными по «Повести временных лет»:

Герои славянских мифов
Правители восточных славян до Рюриковичей